OpenCity est un jeu vidéo libre ;
 Open City est un journal underground californien qui a paru de 1967 à 1969.